Йекель () — немецкая фамилия:

 Йекель, Карл (1912—1984) — немецкий военный подводник.
 Йекель, Отто Макс Йоганнес (1863—1929) — немецкий геолог и палеонтолог.

См. также 
 Йёкюльсау